Інквізиція 
 Іспанська інквізиція
 Римська інквізиція
 Португальська інквізиція